Ženská čtyřhra Tallinn Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do deblové soutěže tallinnského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník historicky prvního estonského turnaje hraného na okruhu WTA Tour.

Vítězem se stal třetí nasazený pár ukrajinských dvojčat Ljudmily a Nadiji Kičenokových, která ve finále zdolala americko-německé turnajové jedničky Nicole Melicharovou-Martinezovou a Lauru Siegemundovou. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.  Na okruhu WTA Tour Ukrajinky vybojovaly osmé individuální tituly ze čtyřhry a čtvrtou společnou trofej.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tallinn Open
WTA Tour 2022